Љубица Јанићијевић (Маскаре, 16. фебруар 1923 — Београд, 11. август 2001) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

У младости се бавила и мачевањем.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Јерма  ТВ филм || /
|-
| 1962. || Прозван је и пето-3  || /
|-
| 1963. || 20000 за трошак ТВ филм || /
|-
| 1964. || Мушки излет  || Нада
|-
| 1965. || Гласам за љубав  || /
|-
| 1968. || Парничари ТВ серија || /
|-
| 1968. || Делије   || /
|-
| 1968. || Календар Јована Орловића ТВ филм || Гина
|-
| 1968. || Има љубави, нема љубави  || /
|-
| 1969. || ТВ Буквар ТВ серија || Помоћница
|-
| 1969. || Сачулатац ТВ серија || /
|-
| 1969. || Заобилазни Арчибалд ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Бурдуш  || Дрина
|-
| 1970. || Жарки  || /
|-
| 1970. || Леваци ТВ серија || /
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма ТВ серија || /
|-
| 1973. || Милојева смрт ТВ филм || Милиционер
|-
| 1975. || Отписани  ТВ серија || Комшиница
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1983. || Нешто између  || Госпођа 2
|-
| 1984. || Нешто између ТВ серија || Госпођа 2
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Пас Кратки филм || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1923.
Умрли 2001.
Српске глумице
Југословенски глумци
Варваринци